Богараш (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 94 жителя (по переписи населения 1991 года — 151 житель).

Демография 
В селе Богараш, по переписи 2002 года проживали 73 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,5 лет (41,4 года у мужчин и 39,4 года у женщин). В селе есть 43 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,19. Основное население села — венгры.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com 
 
 План села на карте Mapquest 

Населённые пункты Воеводины